Het landskampioenschap hockey bij de heren in het seizoen 1937/38 werd gewonnen door BMHC.

Algemeen 
Het Nederlandse hockey was opgesplitst in vier districten, waarvan ieder district (uitgezonderd het district noord) een eigen eerste klasse competitie hield. De kampioenen van ieder district speelden vervolgens tegen elkaar een hele competitie voor de beslissing om het landskampioenschap. De districtskampioenen waren respectievelijk: BMHC (West), Breda (Zuid) en Union (Oost).

Eindstanden

Zie ook 
 Nederlands landskampioenschap hockey dames 1937/38

Hockey in 1937
Hockey in 1938
 1937/38